Loredana – nome proprio di persona italiano femminile
Loredana – attrice italiana
Loredana – rapper svizzera